Coonan ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Coonan (* 1974), britischer Schauspieler
 Helen Coonan (* 1947), australische Politikerin
 Noel Coonan (* 1951), irischer Politiker

Coonan bezeichnet:

 Coonan (Pistole), eine Pistole